

Localidades

Montgaillard (Altos Pirenéus)
Montgaillard (Ariège)
Montgaillard (Landes)

Desambiguações de topônimos